

Geografia
 Kawamoto – cittadina giapponese della prefettura di Shimane

Persone
 Evelyn Kawamoto – nuotatrice statunitense
 Mitsuhiro Kawamoto – ex calciatore giapponese
 Niwa Kawamoto – supercentenaria giapponese
 Taizō Kawamoto – allenatore di calcio e calciatore giapponese
 Toshihiro Kawamoto – animatore giapponese